Оксид европия — бинарные неорганические соединения металла европия и кислорода:

 Оксид европия(II) 
 Оксид европия(II,III) 
 Оксид европия(III)